Mayflower steht für
 Mayflower, Segelschiff der Pilgerväter
 Triumph Mayflower, ein Auto der Triumph Motor Company
 ein Name des Passagierschiffes Cretic
 Deutsche Mayflower, ein Schiff, siehe Concord (Schiff)
 ein Legespiel, siehe Liste der auf Carcassonne basierenden eigenständigen Spiele#Mayflower

mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mayflower (Arkansas)
 Mayflower (Imperial County, Kalifornien)
 Mayflower (Placer County, Kalifornien)
 Mayflower (Louisiana)
 Mayflower (Texas)
 Mayflower (Virginia)
 Mayflower Grove (Massachusetts)
 Mayflower Heights (Massachusetts)
 Mayflower Meadows (Indiana)
 Mayflower Terrace (Arizona)
 Mayflower Village (Kalifornien)
 Mayflower Village (Ohio)

Siehe auch
 Mayflower-Vertrag
 Maiblume